Franquet ist der Familienname folgender Personen:

 Arthur von Franquet (1854–1931), deutscher Fabrikant und Kunstsammler
 Carl Friedrich Franquet (1783–1851), deutscher Fabrikant und Kapitän der Braunschweiger Bürgergarde
 Eugen von Franquet (1858–1925), deutscher Schriftsteller